Los Juegos Paralímpicos de 1988 pueden referirse a los:

Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, VIII Juegos Paralímpicos de Verano.
Juegos Paralímpicos de Innsbruck 1988, IV Juegos Paralímpicos de Invierno.